«Moonlight Shadow» — песня Майка Олдфилда с вокалом шотландской певицы Мэгги Райлли.

Выход в эфир 
Сингл поднялся на 4-е место в чартах Великобритании, что сделало его второй по популярности песней Олдфилда (после «Portsmouth», занявшей 3-е место в 1976). Песня пользовалась огромной популярностью по всей Европе, возглавляя чарты Италии, Австрии, Швейцарии на протяжении четырёх недель и Норвегии на протяжении шести. Также, песня продержалась четыре недели на втором месте в Германии и на шестом в Австралии. Позже трек был перевыпущен как макси-сингл в 1993 году.
Винил (позже перевыпущенный на CD) содержал расширенную версию песни.

Живое исполнение 
На протяжении концертных туров Майка Олдфилда в 1983—1984 годов Райлли исполняла песню вживую.
После неё песню пели другие вокалистки Олдфилда: Анита Хегерланн, Пепси Дамаск, Мириам Стокли.

Выпуск 
Райли и Олдфилд сочинили текст песни, используя словарь рифм и записывая слова фактически по одному.

Партия ударных из «Moonlight Shadow» была позже использована Олдфилдом в песне «Man in the Rain» альбома Tubular Bells III 1998 года.

Текст 
Долгое время популярной была городская легенда (успешно подогреваемая жёлтой прессой), что текст песни является отсылкой к убийству Джона Леннона, несмотря на то, что Леннон был убит около 23 часов вечера, а действие песни происходит в 4 утра. Кроме того, в Леннона стреляли четыре раза, не шесть, как в песне.

Сам Олдфилд отмечал, что песня написана под вдохновением фильма «Гудини».

Клип 
У клипа на песню есть две версии: полная и сокращённая, с пропущенным куплетом. Причиной появления укороченной версии были требования телеканалов.

Записи

7-дюймовая пластинка 
 «Moonlight Shadow» (7" mix) — 3:37
 «Rite of Man» — 2:21

12-дюймовая пластинка 
 «Moonlight Shadow» (Extended version) — 5:18
 «Rite of Man» — 2:21

German vinyl 
 «Moonlight Shadow» — 3:37
 «Moonlight Shadow» (Extended version) — 5:18
 «Rite of Man» — 2:21
 «To France» — 4:43
 «Jungle Gardenia» — 2:45 (Mike Oldfield)
 «Taurus 3» — 2:25

1988 CD 
 «Moonlight Shadow» (Extended version) — 5:18
 «Rite of Man» — 2:21
 «To France» — 4:44
 «Jungle Gardenia» — 2:44

1993 CD 
 «Moonlight Shadow» — 3:35
 «Moonlight Shadow» (Extended version) — 5:18
 «In the Pool» — 3:40
 «Bones» — 3:19

Позиции в чартах

Чарты недели

Чарты года

Музыканты 
 Майк Олдфилд: гитары, Fairlight CMI, автор текста, продюсер
 Мэгги Райлли: вокал
 Рик Фенн: гитара
 Фил Спэлдинг: бас-гитара
 Саймон Филипс: ударные, продюсер

Использование в медиа 
Позже песня была использована в разных проектах, таких как:
 В качестве саундтрека к итальянской комедии Vacanze di Natale (1983).
 В качестве музыкальной темы Дэйва Энджела, персонажа сериала The Fast Show телеканала BBC.
 В 2005 году французский телеканал Direct 8 использовал «Moonlight Shadow» в качестве фирменного джингла.

Каверы 
Существует бесчисленное множество кавер-версий на «Moonlight Shadow», включая трек Groove Coverage и The Shadows (группа, оказавшая сильное влияние на творчество Олдфилда) в их альбоме Moonlight Shadows 1986 года.

 В 1989 году Энни Хэслем исполнила песню в своём третьем сольном альбоме.
 В 1990 году итальянская спейссинт-группа «Koto» исполнила песню на синтезаторах.
 В 1997 году Missing Heart выпустили танцевальную версию песни. Техно-ремикс на неё позже был сделал DJ Mystik.
 Австрийская 'Code 7' также перепела «Moonlight shadow».
 В 2001 году сербская панк-рок-группа KBO! записала песню в альбоме (Ne) Menjajte Stanicu ((Не) Меняйте Станцию).
 В 2002 году 1000 Years включили кавер на «Moonlight Shadow» в компиляцию Crazy Mix 2002.
 В 2002 году японская певица Kokia исполнила песню в её 7-м сингле, «Ningen-tte Sonna Mono ne».
 В 2002 году песня была исполнена Aselin Debison в альбоме Sweet Is the Melody.
 В 2003 году немецкая X-Perience перепели «Moonlight Shadow» и собирались выпустить с ремиксами в 2006, но лейбл поменял планы, и альбом выпущен не был.
 В 2004 году немецкая готик-рок-группа Elane записали ballad-версию в альбоме The Fire of Glenvore.
 В 2005 году итальянская пауэр-метал-группа Skylark перепели песню в альбоме Fairytales.
 В 2005 году Frédérique записали этот трек в альбом Irish Ties.
 В 2005 году кавер на эту песню стал hidden-треком в альбоме Command to Charge немецкой мелодик дэс-метал-группы Suidakra.
 В 2007 году трек был исполнен хардкор группой Noize Incorporated в альбоме Mutilation.
 В 2007 году трек появился на бисайде сингла «Y Ahora Voy a Salir (Ranxeira)» испанской фолк-метал-группы Mägo de Oz.
 В 2008 году в альбоме Recollection француз Лоран Вульзи перепел «Moonlight Shadow».
 В 2009 году финская хэви-метал-группа Deathlike Silence написали кавер на эту песню в альбоме Saturday Night Evil.
 В 2009 году оригинальная исполнительница, Мэгги Райлли, записала ещё одну версию песни в альбоме Looking Back Moving Forward.
 В 2010 году польская пауэр-метал-группа Pathfinder исполнила песню в своем первом синглеВ 2002 песня была исполнена Aselin Debison в альбоме Sweet Is the Melody.
 В 2015 году песня была исполнена Blackmore’s Night на альбоме All Our Yesterdays.

Неанглоязычные каверы 
 Греческий певец Стелиос Роккос написал грекоязычную версию песни, «Mia fotia stin ammo» () название которой переводится как «Огонь на песке».
 Юлиана Вердинг записала германоязычную версию песни: «Nacht voll Schatten» («Ночь, полная теней»).
 В 2004 году исландская певица Margrét Eir перевела песню на исландский как «Í næturhúmi».
 В 2006 году русская пауэр-метал-группа Мириада включили русскоязычную версию песни, «В Свете Лунной Тени» в альбом Иллюзия Любви.
 В 2009 году аргентинская певица и композитор Marcela Morelo перевела текст на испанский и включила в альбом Otro Plan.
 В 2010 году нью-эйдж-группа Pakarina выпустила инструментальную версию на панфлейте.

Каверы, спетые вживую 
 Украинская певица Руслана исполнила песню на радио в 1998.
 В 2002 году английская группа Renaissance включили live-cover в альбом In the Land of the Rising Sun.

Кавер Groove Coverage 
В 2002 году dance-версия песни была исполнена Groove Coverage. Трек попал в German Top 10.

Треки

CD-сингл 
 «Moonlight Shadow» (Radio version) — 2:52
 «Moonlight Shadow» (Original radio edit) — 2:54
 «Moonlight Shadow» (Extended version) — 6:56
 «Moonlight Shadow» (Rocco remix) — 6:58
 «Moonlight Shadow» (Warp Brothers remix) — 7:37
 «Moonlight Shadow» (Video) — 2:53

Макси-сингл 
 «Moonlight Shadow» (Radio version) — 2:52
 «Moonlight Shadow» (Original radio edit) — 2:59
 «Moonlight Shadow» (Extended version) — 6:58
 «Moonlight Shadow» (Rocco remix) — 6:58
 «Beat Just Goes» — 3:53

Ремикс-сингл 
A-side
 «Moonlight Shadow» (Extended version)
B-side
 «Moonlight Shadow» (Club version)
 «Beat Just Goes» (Club mix)

Американский макси-сингл 
 «Moonlight Shadow» (Josh Harris Radio Edit) — 3:46
 «Moonlight Shadow» (Josh Harris Club Mix) — 7:21
 «Moonlight Shadow» (Josh Harris Dub) — 6:39
 «Moonlight Shadow» (French Club Mix) — 6:36
 «Moonlight Shadow» (French Short Cut) — 3:05
 «Moonlight Shadow» (Plastic Men UK Mix) — 6:16
 «Moonlight Shadow» (Warp Brothers Remix) — 7:36
 «Moonlight Shadow» (North Starz Remix) — 6:57
 «Moonlight Shadow» (Alternate Radio Version) — 2:51
 «Moonlight Shadow» (Original Mix) — 2:53
 «Moonlight Shadow» (Extended Mix) — 6:54
 «Moonlight Shadow» (Rocco Remix) — 6:56
 «Moonlight Shadow» (A cappella) — 1:50
 «Moonlight Shadow» (Pure & Direct Version) — 4:17

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 
 Mike Oldfield Discography — Crises at Tubular.net
 Статья об альбоме Crises на русском языке 
 Перевод песни Moonlight Shadow 

Песни Майка Олдфилда
Синглы 1983 года
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии